Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Hansol Korea Open 2007 тривали з 24 по 30 вересня на відкритих кортах з твердим покриттям у Сеулі (Південна Корея). Чжуан Цзяжун і Сє Шувей виграли титул, у фіналі перемігши пару Елені Даніліду і Ясмін Вер з рахунком 6–2, 6–2.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
 Main Draw 

Hansol Korea Open, парний розряд
2007